Гардін () — англомовне прізвище та топонім.

Персоналії 

 Гленн Гардін (; 1910-1975) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1936).

Топонім 

 Гардін — місто, штат Кентуккі
 Гардін — місто, штат Міссурі
 Гардін — місто, штат Монтана
 Гардін — місто, штат Техас
 Гардін — селище, штат Іллінойс